Евгений Акимович Князев (род. 1956, с. Петелино, Косогорский район, Тульская область) — российский историк, педагог, доктор исторических наук (2002).

Биография 
Окончил с отличием исторический факультет МГПИ в 1978 г. В институте занимался историей Древней Руси под научным руководством профессора, доктора исторических наук Владимира Борисовича Кобрина. Защитил дипломную работу «Сравнительная характеристика монастырских уставов Нила Сорского и Иосифа Волоцкого».

Князев работал по распределению в школе № 770 в Москве, во ВНИИ документоведения и архивного дела ГАУ СССР и в НИИ высшего образования, в Республиканском институте повышения квалификации работников образования. С 1987 по 1990 год, обучаясь в аспирантуре, исследовал проблему развития и становления педагогического образования в высшей негосударственной школе России начала XX века, опубликовал две монографии и серию научных статей по этим вопросам в журналах: «Вестник высшей школы» и др.

В 1990 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по теме «Развитие и становление высшего педагогического образования в России (1900—1917 гг.)».

С 1992 по 2000 год Е. А. Князев работал проректором Нового гуманитарного университета, где активно преподавал, читая курсы:
 История России
 Россиеведение
 Истории религии
 Религиоведение
 История в киноискусстве
 Культурология
 История мировых цивилизаций
 История русской общественной мысли

В 2002 защитил докторскую диссертацию «Развитие высшего педагогического образования в России (вторая половина XVIII — начало XX века)».

С 2007 года работал профессором на кафедре философии и социально-гуманитарных дисциплин в Московском гуманитарном педагогическом институте. В 2008 г. курс лекций Е. А. Князева «Россия: от реформ к революции» удостоен диплома лауреата конкурса на лучшую научную книгу 2007 года, проводимого Фондом развития отечественного образования.

С 2012 г. (после объединения МГПИ с МГПУ) по 2016 г. преподавал в МГПУ.

Научная деятельность 
На основании опубликованных источников и многочисленных архивных материалов Е. А. Князевым впервые было фронтально изучено негосударственное высшее гуманитарное образование начала XX века, на примере:
 Московского городского народного университета А. Л. Шанявского,
 Вольного университета в С.-Петербурге (1862 г.),
 Высшей вольной русской школы общественных наук в Париже,
 Вольной высшей школы П. Ф. Лесгафта,
 Психоневрологического института В. М. Бехтерева (1908—1916 гг.).
Князевым детально разработана типология вольной высшей школы России, дана характеристика персональной организации учебного процесса — «предметной системы», создана персоналия деятелей образования.

В 1990—2010-е годы Е. А. Князев занимается проблемами истории высшей школы России и неправительственного образования, а также создает персоналию деятелей отечественного просвещения и образования, очерки по истории деятельности различных высших и средних школ, исследования о истории вольной высшей школы России до 1917 г. Разрабатывает новое (точней, «хорошо забытое старое») направление в гуманитарных науках — россиеведение. Князев выпустил в свет «Словарь исторических терминов по россиеведению» (1995) и Толковый словарь русской исторической терминологии «Родная старина» (1996), несколько учебных программ, учебно-методических пособий по истории России и истории образования и педагогики. Им опубликовано свыше 150 научных, научно-популярных и публицистических работ, в том числе: статей в научных и научно-публицистических журналах «Вестник высшей школы», «Alma mater», «Посев», «Лицейское и гимназическое образование», «Директор школы», «Вестник образования России».

Начиная с 1990-х годов активно разрабатывает тематику истории политики в области высшего образования России в XVIII—XIX вв. Опубликовал ряд монографий: «Типология высшего педагогического образования» (1990), «Автономия и авторитарность: обзор реформ российского высшего образования» (1991), «Централизм и децентрализация в истории высшего образования России» (1992); «Высшее негосударственное образование в России: история и современность» (1993), «Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 года» (в соавторстве) (1995).

В центре исследования Князева Е. А. находятся проблемы:
 Становление русского национального жизнечувствия
 Модернизация отечественной системы высшего образования
 Автономия и авторитаризм в высшей школе России
 Взаимоотношения курса правительства и деятельности научного сообщества в процессе эволюции российских университетов
 Организация учебного процесса в высшей школе
Изучение становления и развития системы высшего образования приводят автора к выводу о преимущественной роли негосударственного образования в процессе создания уникальной системы подготовки педагогов с высшим образованием на основе университетского обучения в России в период Серебряного века.

Разработал принципиально важное положение о персоналистско-аксиологическом подходе в высшем образовании, что дало возможность отчетливо сформулировать тезис о неправомерности игнорирования реальных эффективных результатов деятельности высшей вольной школы России в начале XX века, ставшей высшим достижением в истории отечественного высшего образования. Разработанная на основе широкого массива архивных и опубликованных исторических источников типология, концептуальная основа и выводы, сделанные в докторской диссертации, составили содержание монографии «Генезис высшего педагогического образования в России вторая половина XVIII — начало XX в.: Смена парадигм» (2001).

В своих трудах Князев Е. А. рассматривает становление и развитие русского национального жизнечувствия в истории Древней и Московской Руси, России, Российской империи.
Опубликованы учебные пособия, учебники, курсы лекций:
 «Отечествоведение» уч. пособие (в соавторстве) (М., 2004);
 «Русская история до XVII в.» (М., 2005);
 «Российская история XVII — середина XIX вв.» (М., 2006);
 «Россия: от реформ к революциям (1861—1917 гг.)» (М., 2007);
 «Россия: от Смуты к реформам XVII — середина XIX вв.» (М., 2009);
 «Власть и святость в Древней Руси» (М., 2011);
 «История педагогики», уч. пособие для аспирантов (в соавторстве) (М., 2007).

В 2000 г. выпустил научно-популярную книгу «Власть отвратительна. Исторические параллели» о проблемах истории Древней Руси. В 2003 г. опубликовал научно-популярную книгу «Чело веков» о Древней Руси. В 2010 г. в соавторстве с А. А. Евстигнеевым опубликованы иллюстрированные книги из серии «Чудотворные иконы»: «Православная икона в семье», «Образ Пресвятой Богородицы», «Святые воины»

Основные работы 
Монографии и учебные пособия
 Типология высшего педагогического образования. М, 1990.
 Автономия и авторитарность: обзор реформ российского высшего образования. М. 1991.
 Централизм и децентрализация в истории высшего образования России. М, 1992.
 Высшее негосударственное образование в России: история и современность. М, 1993.
 Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 года (в соавторстве) М., 1995.
 Краткий толковый исторический словарь по россиеведению. М, 1995.
 Родная старина. Толковый словарь исторических терминов. М., 1996.
 Власть отвратительна. Исторические параллели. М., 2000.
 История России. Самоучитель: Учебное пособие. М., 2001 (в соавторстве).
 Генезис высшего педагогического образования в России вторая половина XVIII — начало XX в.: Смена парадигм. М., 2001.
 Отечествоведение. Учебное пособие (в соавторстве). М., 2004.
 Русская история до XVII в. Курс лекций. М., 2005.
 Российская история XVII — середина XIX вв. Курс лекций. М., 2006.
 Россия: от реформ к революциям (1861—1917 гг.) М., 2007.
 Глоссарий выдающихся деятелей отечественного образования. В 2 тт., М., 2007.
 Россия: от Смуты к реформам XVII — середина XIX вв. М., 2009.
 Смена парадигм: обзор реформ отечественной высшей школы М., 2008.
 «История педагогики» учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / под ред. акад. Никандрова Н. Д. (в соавторстве) М., 2007.
 В 2003 г. подготовил к печати монографию Пушкарев С. Г. Россия в XIX веке (1801—1914 гг.).
 Православная икона в семье, серия Чудотворные иконы, (в соавторстве с А. А. Евстигнеевым). М., 2010.
 Образ Пресвятой Богородицы, серия Чудотворные иконы, (в соавторстве с А. А. Евстигнеевым). М., 2010.
 Святые воины, серия Чудотворные иконы, (в соавторстве с А. А. Евстигнеевым) М., 2010.
 Образ Христа Спасителя, серия Чудотворные иконы, (в соавторстве с Е. Ю. Князевой и А. А. Евстигнеевым) М., 2011.
 Власть и святость в Древней Руси. М., 2011.
 История России. XX век. Учебник для СПО. 2022 год.

За период с 2014 по 2016 год опубликовал следующие учебники:
 История педагогики и образования : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 505 с. — (Бакалавр. Академический курс).
 История зарубежного образования и педагогики : учеб. пособие для академического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 302 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль.)
 История отечественного образования и педагогики : учеб. пособие для академического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 236 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль.).
 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. В. Микляева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 433 с. — (Бакалавр. Академический курс).
 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования. Учебник и практикум для академического бакалавриата. Гриф УМО ВО.отв. ред. Н. В. Микляева. М., Юрайт.,2014 — 433 с. — (Бакалавр. Академический курс).

Статьи
 Князев, Е. А. А. Л. Шанявский: генерал-просветитель // Вестник образования России. 2006. N 14. С. 58-62.
 Князев, Е. А. Луиза Шлегер и народный детский сад
 Князев, Е. А. Надежда Стасова, Мария Трубникова, Анна Философова и народное дошкольное воспитание
 Князев, Е. А. Петр Лесгафт и вольная школа
 Князев, Е. А. Земский просветитель: барон Николай Александрович Корф // Вестник образования России. — 2006. — N 10. — С. 71-76
 Князев, Е. А. А. Н. Голицын: вера, ведение, власть // Вестник образования России. — 2006. — N 11. — С.73-77.
 Князев, Е. А. Павел Шелапутин и его педагогический комплекс // Дошкольное воспитание. — 2014. — № 8. — С. 99-107 : ISSN 0012-561
 Князев, Е. А. Автономия университетов: персоналистско-аксиологический подход. Universum: психология и образование, 2014 № 5-6 (6)
 Князев, Е. А. Столетие университета Шанявского. Посев, 2008, № 11.С. 17-22
 Князев, Е. А. Развитие высшей педагогической школы России в XVIII — начале XX в. // Педагогика. — 2010. — N 6. — С. 66-75.
 Князев, Е. А. Шанявский: «Не из камней, а из людей строятся университеты» // Дошкольное воспитание : журнал . — 2014 .— № 9 .— С. 116—124.
 Князев, Е. А. Наталья и Фёдор Рау: становление системы дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание : журнал .— 2014 .— № 11 .— С. 120—128
 Князев, Е. А. Екатерина Грачёва: «Сеющие слезами, радостию пожнут» // Дошкольное воспитание : журнал . — 2014 .— № 5 .— С. 110—119.
 Князев, Е. А. Пётр Каптерев и история нашей педагогики // Дошкольное воспитание : журнал . — 2014 .— № 4 .— С. 115—123.
 Князев, Е. А. Пётр Лесгафт и «филиальная ветвь» наук // Дошкольное воспитание : журнал . — 2014 .— № 3 .— С. 113—121.
 Князев, Е. А. Елизавета Смидович и домашний детский сад // Дошкольное воспитание : журнал . — 2014 .— № 2 .— С. 119—127.
 Князев, Е. А. Константин Грот и Мариинское училище // Дошкольное воспитание : журнал . — 2014 .— № 1 .— С. 116—123.
 Князев, Е. А. Владимир Бехтерев: врач и педагог // Вестник образования России. — 2007. — N 8. — С. . 72-77.
 Князев, Е. А. Училище князя Тенишева // Вестник образования России. — 2007. — N 14. — С. . 54-59

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт МГПИ
  Сайт Университета Натальи Нестеровой

  Докторская Диссертация
 Член диссертационного совета МГПИ

Выпускники МПГУ
Кандидаты педагогических наук
Доктора исторических наук